

Geografia 
 Stø – villaggio del comune di Øksnes (Norvegia)

Sigle 
 Service du Travail Obligatoire – lavoro forzato durante la seconda guerra mondiale
 Space Tornado Ogawa – mossa di wrestling
 S.T.O. – Acronimo in uso nelle forze aeree NATO di Survive To Operate

Codici 
 STO – codice aeroportuale IATA di qualunque aeroporto di Stoccolma, Svezia
 sto – codice ISO 639-3 della lingua stoney

Altro 
 Sto – pseudonimo di Sergio Tofano, attore, regista e fumettista italiano